Кудухов — осетинская фамилия.

Персоналии 
 Кудухов, Бесик Серодинович (1986—2013) — российский борец вольного стиля, осетинского происхождения.
 Кудухов, Виталий Викторович (род. 1989) — российский боксёр-профессионал, осетинского происхождения.